Moorer ist der Familienname folgender Personen:

 Allison Moorer (* 1972), US-amerikanische Musikerin

 Lana Michele Moorer, Künstlername MC Lyte (* 1971), US-amerikanische Rapperin und Schauspielerin
 Michael Moorer (* 1967), US-amerikanischer Boxer
 Thomas H. Moorer (1912–2004), US-amerikanischer Admiral